Krieghoff steht für:

 einen Waffenhersteller aus Ulm, siehe Krieghoff

Krieghoff ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius David Krieghoff (1815–1872), kanadischer Maler
 Jürgen Krieghoff (1943–2019), deutscher Diplomat
 Karl Krieghoff (1905–1984), deutscher Autor
 Theodor Ludwig Karl Krieghoff (1879–1946), deutscher Komponist, Musiker, Militärmusiker